Султа́нов — тюркская фамилия. Женская форма — . Известные носители:

А 
 Султанов, Аббас-бек (1895—1938) — азербайджанский партийный деятель.
 Султанов, Абдулла Афзалович (род. 1928) — башкирский певец и кураист.
 Султанов, Аждар Али Аббас оглы (1909—1962) — азербайджанский советский актёр.
 Султанов, Азамжон Махмудович — узбекский политик, хоким Нарынского района Наманганской области.
 Султанов, Айрат Хамитович (род. 1962) — актёр, народный артист Республики Башкортостан.
 Султанов, Александр Хамитович (1946—2003) — российский учёный, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, доцент Российского университета дружбы народов.
 Султанов, Алексей Файзуллаевич (1969—2005) — советско-американский пианист.
 Султанов, Алишер Саидаббасович (род. 1967) — председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

Б 
 Султанов, Байрак Закиевич (1933—2012) — горный инженер, почётный академик АН РБ, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники России.
 Султанов, Балтыходжа Султанович (1884—1919) — заместитель руководителя Ошского уезда в 1918—1919 годах, один из руководителей борьбы за установление советской власти на юге Киргизии, основатель и первый начальник милиции города Ош.
 Султанов, Барый (1907—1945) — советский военный, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Султанов, Баходиржон (род. 1985) — узбекский боксёр.
 Султанов, Бахыт Турлыханович (род. 1971) — вице-премьер, министр финансов Республики Казахстан.
 Султанов, Бей-Бала-бек (1879 — после 1925) — врач, депутат Государственной думы II созыва.
 Султанов, Булат Клычбаевич (род. 1951) — директор Казахстанского института стратегических исследований.

Г 
 Султанов, Гаджибек Фараджуллаевич (1921—2008) — советский и азербайджанский астроном.
 Султанов, Гамид Гасан оглы (1889—1938) — советских азербайджанский партийный и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР.
 Султанов, Гейс Джамшид оглы (1939—2023) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории Института Физики НАНА.

Д — Е 
 Султанов, Давлат (1924—после 1971) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Султанов, Джейхун Октай оглы (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Султанов, Джурахан (1903—1965) — узбекский актёр, певец и композитор.
 Султанов, Ерик Хамзинович (род. 1956) — казахстанский государственный деятель. Аким Северо-Казахстанской области.

З 
 Султанов, Зайни Губайдуллович (1882—1952) — татарский актёр, режиссёр, один из основателей татарского театра.
 Султанов, Закир (1923—1983) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Султанов, Зарлык Султанович (1943—2016) — советский футболист, советский и киргизский тренер.
 Султанов, Зигат Адигамович (род. 1932) — башкирский писатель, поэт, драматург.

И 
 Султанов, Иззат Атаханович (1910—2001) — узбекский писатель, драматург и литературный критик, директор «Узбекфильма», действительный академик Академии наук Узбекистана, писатель, драматург и литературный критик.
 Султанов, Иман Омарович (род. 1993) — российский дзюдоист.
 Султанов, Иса Клычевич (1917—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Султанов, Искандар Мухамедьярович (1872—1920) — один из предводителей Башкирского национального движения, член Предпарламента Башкурдистана.
 Султанов, Исмагил Хусаинович (1890—1927) — башкирский государственный деятель.

К 
 Султанов, Кадырмат (1905—1957) — Герой Социалистического Труда.
 Султанов, Казбек Камилович (род. 1946) — российский филолог и литературный критик.
 Султанов, Камал (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Султанов, Камиль Даниялович (1911—2002) — известный литературовед, поэт, писатель и переводчик.
 Султанов, Карам Бадирханович (род. 1996) — казахстанский футболист азербайджанского происхождения, защитник.
 Султанов, Куаныш Султанович (род. 1945) — казахстанский политический деятель, журналист, политолог.
 Султанов, Кылышбай (1905—1965) — советский государственный и общественный деятель, министр юстиции Казахской ССР.

Л 
 Султанов, Лёва Ибрагимович — тренер по дзюдо, Заслуженный тренер СССР.

М 
 Султанов, Мансур Исламович (1875—1919) — флейтист, фольклорист. Первый профессиональный музыкант из башкир.
 Султанов, Марат Абдыразакович (род. 1960) — государственный деятель Киргизии.
 Султанов, Мукум (1894—1976) — советский государственный и политический деятель, первый четырежды кавалер ордена «Знак Почёта».
 Султанов, Мухамедьяр Мухаметшарипович (1837—1915) — исламский религиозный деятель.
 Султанов, Мухтар Насруллаевич (1926—1998) — первый заместитель министра МВД Узбекской ССР, генерал-майор милиции, награждён 20 орденами.

Н — О 
 Султанов, Николай Владимирович (1850—1908) — русский архитектор.
 Султанов, Нуркен Ертаевич (род. 1963) — казахский политический деятель.
 Султанов, Омор Султанович (1935—2022) — народный поэт Киргизии.
 Султанов, Орхан Седьяр оглы (род. 1977) — азербайджанский государственный деятель, начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.

П — Р 
 Султанов, Павел Владимирович (род. 1993) — российский футболист.
 Султанов, Раин Аладдин оглы (род. 1965) — азербайджанский джазмен.
 Султанов, Рахматбой (1899—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Султанов, Ринат Ишбулдович (1954—2021) — советский и российский философ и политик.
 Султанов, Роман Ринатович (род. 1983) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Султанов, Рустэм Ильдусович (род. 1961) — российский эксперт в области телевидения, один из основателей формата интерактивного телевидения в России и Европе, певец и композитор.
 Султанов, Руфет Багирович (1937—2011) — советский мелиоратор и гидротехник.

С — У 
 Султанов, Сагдий Ахмадиевич (1922—1992) — геолог, лауреат Государственной премии СССР, доктор геолого-минералогических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.
 Султанов, Санан Гаджи-Мамед оглы (1947—1997) — азербайджанский архитектор.
 Султанов, Султан Ибрагимович — тренер по дзюдо, Заслуженный тренер СССР.
 Султанов, Тимур (род. 1984) — узбекский футболист.
 Султанов, Тофик Челебиевич (род. 1959) — советский и российский военачальник.
   
 Султанов, Уткир Тухтамурадович (1939—2015) — премьер-министр Республики Узбекистан в 1995—2003.

Ф — Я 
 Султанов, Файзулла Валеевич (1922—1992) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного совета Башкирской АССР.
 Султанов, Фарадж-бек Мирза Зейнал-бек оглу (1860—1914) — азербайджанский педагог, писатель.
 Султанов, Фуат Файзрахманович (1928—2003) — физиолог, действительный член Академии наук Туркменской ССР, почётный академик АН РБ.
 Султанов, Хатмулла Асылгареевич (1924—1994) — Герой Социалистического Труда, полный кавалер Ордена Славы.
 Султанов, Хосров-бек Паша-бек оглы (1879—1947) — государственный деятель АДР.
 Султанов, Чапай Али оглы (1936—2018) — азербайджанский геолог.
 Султанов, Шамиль Загитович (1952—2022) — философ, историк, публицист, общественный и политический деятель, президент центра стратегических исследований «Россия — исламский мир».
 Султанов, Шариф Хабибуллович (1913—1998) — председатель колхоза имени Салавата Кушнаренковского района БАССР, Герой Социалистического Труда.
 Султанов, Эльман Байрамович (род. 1974) — азербайджанский футболист и тренер.

